Windham (Ohio)
 Windham Rotunda, lutador profissional.
 Windham Hill Records, subsidiária da sony.

Desambiguações de topônimos